Tskaltoebo (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
 Tskaltoebo (stad), de hoofdplaats van deze gemeente